MPack steht für:

 ein Dorf in der Region Ziguinchor in Süd-Senegal
 MPack (Malware), eine 2006 in Russland entwickelt Malware, die bereits beim Öffnen von Webseiten aktiv wird
 ein Unix-Tool zum Verschlüsseln von MIME-Inhalten